Statesman (Englisch für Staatsmann) ist der Name folgender Zeitungen:

 The Statesman (Indien), indische Zeitung
 The Statesman (Ghana), ghanaische Zeitung
 New Statesman, britische Politikzeitschrift
 The Statesman (Pakistan), pakistanische Zeitung
 Austin American-Statesman, US-Zeitung

Statesman ist Name[nsteil] folgender Fahrzeuge:

 Holden Statesman, General Motors, Australien
 Nash Statesman, Nash, Nash-Kelvinator Corporation, American Motors

Siehe auch:

 Staatsmann (deutsche Entsprechung)
 Peter Staatsmann (deutscher Theaterregisseur, Autor und Dramaturg)

en:statesman